H2Mare ist ein Wasserstoffleitprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), das sich mit der Entwicklung von Technologien für die Erzeugung von Wasserstoff und PtX-Produkten aus Windenergieanlagen offshore befasst.

Die Offshore-Windenergieanlagen der Zukunft sollen als autarke Einheiten, bestehend aus Windenergieanlage und Elektrolyseur Wasserstoff herstellen und Kosten für einen elektrischen Netzanschluss sparen. Im nächsten Schritt kann der Wasserstoff in Anlagen auf Produktionsplattformen in synthetische Kraftstoffe und Energieträger umgewandelt werden, die von Tankschiffen einfacher als Wasserstoff transportiert werden können.

Beschreibung 
Im vom BMBF geförderten Leitprojektes H2Mare sollen unterschiedliche Ideen und Ansätze untersucht und realisiert werden.

In H2Mare sollen neue Anlagen auf dem Meer oder auf künstlichen Meeresinseln untersucht werden, um zur direkten Wandlung des Windes über den elektrischen Strom in Wasserstoff und Kraftstoff mit Einsatz von Power-to-X-Verfahren zu gelangen. Über entsprechende Pläne wurde bereits Ende Oktober 2018 in Berlin bei der Auftaktkonferenz vom Nationalen Masterplan Maritime Technologie (NMMT), berichtet. Tennet stellte hier mit dem Projekt „North Sea Wind Power Hub“ einen grundlegend neuen Ansatz für eine langfristige Offshore-Energiegewinnung und Speicherung vor. Eine „Energie-Insel“ auf der Doggerbank sollte vornehmlich zur Wasserstofferzeugung- und speicherung dienen.

Die final bewilligten Anträge unter dem Dach von H2Mare fokussieren in technologischer Hinsicht nun auf zwei Kernthemen Offshore:
 die Wasserstofferzeugung durch eine Kombination aus Windenergieanlage und Elektrolyseur
 die Erzeugung von PtX-Produkten auf einer Plattform

Dazu wird die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet, um verschiedene industrielle Anschlussverwertungen und Speicher- und Transportoptionen zu ermöglichen. In vier Jahren (2021–2025) will H2Mare in vier Verbundprojekten mit insgesamt mehr als dreißig Partnern (Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Verbände) die nachhaltige Strom- und Kraftstofferzeugung vorantreiben. H2Mare wird vom BMBF mit rund 100 Mio. Euro gefördert (Gesamtbudget rund 150 Mio. Euro).

Die übergreifende Koordination von H2Mare erfolgt durch ein Technologie Plattform Office (TPO), welches von Siemens Energy und Fraunhofer IWES betrieben wird. Formal werden vier H2Mare-Projekte voneinander unabhängig durchgeführt werden.

Offgrid Wind 
OffgridWind untersucht Anlagenkonzepte, um die Elektrolyse mit hohen Wirkungsgraden direkt an der Offshore-Windenergieanlage zu realisieren. Die Windturbinensteuerung und der Transition Piece (TP) sind dafür anzupassen, damit der Elektrolyseur auf der erweiterten TP-Plattform platziert werden kann. Für die Verbindung zu Pipelines sind entsprechende Rohranbindungen zu konstruieren.

Die Einhaltung sämtlicher Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltvorschriften haben ebenfalls einen hohen Stellenwert. Darüber hinaus wird untersucht, inwiefern solche neuartigen Konzepte mit der bestehenden Technologie konkurrenzfähig betrieben werden können.

H2Wind 
In H2Wind erfolgt die Entwicklung einer auf die Offshore-Windenergieanlage (WEA) optimierten 5 MW PEM-Elektrolyse. Die Elektrolyse-Anlagen müssen so konstruiert werden, dass sie den besonderen Bedingungen der Meeresumwelt (erhöhter Salzgehalt), sowie des Betriebs an einer Windenergieanlage (Integration, Schwingungen, volatile Windverhältnisse, Platzknappheit) angepasst sind.

Weiterhin werden Verfahren zur Wasserversorgung und -entsalzung der Elektrolyse-Anlagen zu untersucht.

PtX-Wind 
Im Verbundprojekt PtX-Wind soll die Vor-Ort-Umwandlung von Wasserstoff in leichter transportierbare und speicherbare synthetische Energieträger wie flüssiges Methan, langkettige Kohlenwasserstoffe aus der Fischer-Tropsch-Synthese, Methanol und Ammoniak untersucht werden, da der Wasserstofftransport aufgrund des Pipeline-Anschlusses ebenso wie die Wasserstoffverflüssigung sehr aufwendig ist. Hierfür wird eine autarke Insellösung entwickelt, die es ermöglicht, ohne direkte Netzanbindung, Power-to-X (PtX) Produkte Offshore zu erzeugen und damit neue Produktionsmöglichkeiten weltweit zu schaffen. Neben Wasser und erneuerbaren Strom aus Offshore-Windkraftanlagen für die Erzeugung von Wasserstoff wird darüber hinaus auch Kohlendioxid und Stickstoff benötigt. Es ist zu untersuchen, ob die Edukte vor Ort aus der Luft bzw. Aus dem Meer gefördert werden können oder über Pipelines bzw. Schiff angeliefert werden müssen, um möglichst kosten-effizient und umweltverträglich PtX-Produkte zu erzeugen. Neben den dynamisch zu betreibenden Syntheserouten müssen Fragestellungen aus den Bereichen Wassermanagement, Automatisierung, Umwelteinflüsse und Plattformtypen (Speicher und Logistik) erarbeitet werden.

In den fünf Arbeitspaketen Power-to-X-Prozesse, Wassermanagement, Infrastruktureinbindung und Engineering, Prozessleit- und Betriebsführungssystem sowie der Begleitforschung werden insgesamt drei verschiedene Plattformen betrachtet. Auf der Versuchsplattform (VP) werden containerbasierte Anlagenmodule miteinander verschaltet und zum ersten Mal Offshore zum Einsatz gebracht. Ein weiteres Ziel des Projektes ist es eine Forschungsplattform (FP) zu konzeptionieren mit der die letzten offenen wissenschaftlichen Fragen beantwortet werden sollen. Außerdem soll ein erstes Konzept für eine Produktionsplattform entwickelt werden, welche in einem deutlichen größeren und wirtschaftlich relevanten Maßstab. Die Umsetzung der FP und der PP werden nicht in diesem Projekt durchgeführt.

Transfer Wind 
TransferWind beschäftigt sich mit dem Wissenstransfer innerhalb des Leitprojektes, mit benachbarten Projekten, vor allem aber auch in die Öffentlichkeit. Außerdem steht der projektübergreifende fachliche Austausch im Fokus. Hierzu zählen u. a. auch Aspekte der Auslegung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen für einen sicheren Betrieb im Offshore-Bereich, Nutzungsmöglichkeiten und Potenziale der offshore erzeugten Produkte, ebenso wie Umweltschutzaspekte.

Einzelnachweise 

Organisation (Wasserstofftechnik)
Forschungsprojekt in Deutschland